

Origine 
Le nom Ruiz est d'origine castillane. Il s'agit du douzième patronyme le plus répandu en Espagne. Il est formé par dérivation sur Ruy, qui renvoie au personnage germanique Hrodric (hrod = gloire et ric = puissant) et le suffixe -ez qui signifie fils de.

Patronyme 

 Abel Ruiz (2000-), footballeur espagnol.
 Adolfo Ruiz Cortines (1890-1973), président du Mexique de 1952 à 1958.
 Ágatha Ruiz de la Prada (1960-), couturière espagnole.
 Agnès Ruiz (1968-), romancière franco-canadienne.
 Alain Ruiz (1969-), écrivain franco-canadien.
 Alberto Ruiz-Gallardón (1958-), homme politique espagnol.
 Alberto Gallego Ruiz (1990-), coureur cycliste espagnol.
 .
 André Ruiz (1947-), joueur de rugby à XV.
 Aníbal Ruiz (1942-2017), dit Maňo, entraîneur uruguayen de football.
 Ángela Ruiz Robles (1895-1975), autrice espagnole.
 Antonio Ruiz (1937-), joueur et entraîneur espagnol de football.
 Antonio González Ruiz (1711-1788) peintre espagnol.
 Bernard Ruiz-Picasso (1959-), homme d'affaires français.
 Bernardo Ruiz (1925-), coureur cycliste espagnol.
 Bredio Ruiz (2001-), coureur cycliste panaméen.
 Bruno Ruiz (1953-), poète et auteur-compositeur-interprète français.
 Bryan Ruiz (1985-), footballeur costaricien.
 Carlos Ruiz (1979-), footballeur guatémaltèque.
 Carolina Ruiz Castillo (1981-), skieuse espagnole.
 Claudia Ruiz Massieu (1972-), femme politique mexicaine.
 Christopher Ruiz (1984-), joueur français de rugby à XV.
 Constantino Ruiz Carnero (1887-1936), écrivain et journaliste espagnol assassiné pendant la Guerre d'Espagne par les franquistes.
 .
 Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1942-), président du Chili de 1994 à 2000.
 Elena Paunero Ruiz (1906-2009), botaniste espagnole.
 Emmanuel Ruiz (1804-1860), missionnaire espagnol.
 Enric Bataller i Ruiz (1965-), homme politique espagnol.
  (1889-1967), économiste et homme politique espagnol.
 Flor Marina Delgadillo Ruiz (1972-), coureuse cycliste colombienne.
 Francisca Sadornil Ruiz (1945-), connue sous le nom de La Tati, danseuse et artiste de flamenco.
 
 Frankie Ruiz (1958-1998), chanteur de salsa portoricain.
 Gemma Ruiz i Palà (1975-), journaliste et romancière espagnole.
 Gonzalo Xavier Ruiz (1964-), hautboïste baroque argentin.
 Hipólito Ruiz López (1754-1815), botaniste espagnol.
 Ibon Ruiz (1999-), coureur cycliste espagnol.
 Iván Ruiz (1999-), coureur cycliste argentin.
 Jaime Alfonso Ruiz (1984-), footballeur Colombien.
 Jean-Claude Ruiz (1954-2021), boxeur français.
 Jennifer Ruiz (1983-), footballeuse mexicaine
 Jesús Ruiz (1990-), boxeur mexicain.
 Joan Ruiz (1997-), coureur cycliste espagnol.
 Joaquín Ruiz-Giménez Cortés (1913-), homme politique espagnol.
 John Ruiz (1972-), boxeur américain.
 John Jaïro Ruiz (1994-), footballeur international costaricien.
 
 
 
 Juan Ruiz de Luna (1863-1945), artiste espagnol.
 Lola Ruiz Picasso (1864-1958), sœur de Pablo Picasso.
 Luis González Ruiz (1962-), homme politique espagnol.
 Manolo Ruiz-Pipo (1929-1998), peintre espagnol.
 
 Marcel Ruiz (2000-), footballeur mexicain.
 Marcel Ruiz (2003-), acteur portoricain. 
 María de la Purificación de la Aldea y Ruiz de Castañeda (1889-1976), infirmière espagnole victime du franquisme 
 María Teresa Ruiz (1946-), astronome chilienne
 Melodía Ruiz Gutiérrez (1990-), connue sous le nom de scène Melody, chanteuse pop espagnole.
 .
 Nomi Ruiz (1986-), chanteuse, musicienne, parolière et productrice américaine.
 Norma Ruiz (1980-), actrice espagnole.
 Olivia Ruiz (1980-), autrice-compositrice-interprète et actrice française.
 Omar Ruiz (2000-), coureur cycliste vénézuélien.
 
 Pascual Ruiz Huidobro (1752-1813), militaire espagnol.
 Pello Ruiz Cabestany (1962-), coureur cycliste espagnol.
 Raphaël Ruiz (1938-), joueur français de basket-ball.
 Raoul Ruiz (1941-2011), réalisateur chilien.
 Raul Ruiz (1972-), homme politique américain.
 Rebecca Ruiz 1982-), femme politique suisse.
 Rey Ruiz (1966-), chanteur de salsa cubain.
 Robinson Ruiz (1998-), coureur cycliste péruvien. 
 Roger Serrano Ruiz (1970-), footballeur péruvien.
 Rosaura Ruiz Gutiérrez (1950-), biologiste, universitaire et académicienne mexicaine.
 Rosie Ruiz (1953-2019), marathonienne cubaine.
 Rubén Ruiz Ibárruri, (1920-1942), militaire soviétique d'origine basque ;  
 Sara Latife Ruiz Chávez (1976-), femme politique mexicaine.
 Teresa Ruiz (1988-), actrice mexicaine.
 Teresa Marta Ruiz Penella (1939-2017), actrice espagnole.
 Tracie Ruiz (1963-), nageuse synchronisée américaine.
 Ulises Ruiz Ortiz (1958-), homme politique mexicain.
 Vicent Ruiz Monrabal (1936-), homme politique espagnol.
 
 Viva Ruiz (19??-), actrice, réalisatrice, scénariste, productrice et monteuse américaine.
 Xavier Ruiz (1970-), réalisateur suisse.
 Didier Ruiz (1961-), metteur en scène de théâtre français.

Pseudonyme 

 Olivia Ruiz, de son vrai nom Olivia Blanc (1980-), chanteuse française.

Notes et références 

Patronyme hispanique